Masó (família) o Massó (Maso o Masso), família romana patrícia de la gens Papíria 
 La Masó, municipi de la comarca de l'Alt Camp
 Biografies:
 Enric Masó i Vázquez (Barcelona, 1924 - 2009), enginyer industrial, empresari i polític català 
 Gai Papiri Masó, cònsol el 231 aC
 Jaume Massó i Torrents
 Josep Massó i Ventós (1891-1931), poeta i escriptor català 
 Luci Papiri Masó, edil el 312 aC
 Marc Papiri Masó, cavaller romà del segle I aC
 Rafael Masó i Valentí (1880-1935), arquitecte modernista gironí